Кливленд може да се односи на:
Кливленд (Алабама), град у САД у држави Алабама
Кливленд, град у САД у држави Охајо
Кливленд (Тексас), град у САД у држави Тексас